Geoorde wilgknopbladwesp
 Grauwe wilgknopbladwesp